Plainville kan syfta på:

Geografi

Frankrike
 Plainville, Eure
 Plainville, Oise

USA
 Plainville, Connecticut
 Plainville, Indiana
 Plainville, Kansas
 Plainville, Massachusetts